Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2015-2016 della Coppa di Germania di calcio.

Tabellone 
Come da regolamento, in tutti i turni della fase finale le squadre si affrontano in una gara secca di sola andata, in casa della squadra di livello inferiore; se invece le squadre hanno militato nella stessa categoria, lo stadio viene scelto mediante sorteggio. In ambedue i casi vengono prese in considerazione le graduatorie della stagione precedente.

Se al termine dei 90' regolamentari il punteggio è in parità, sono previsti due tempi supplementari da 15' ciascuno: in caso di persistente parità anche dopo di essi, la partita viene risolta ai calci di rigore.

Ottavi di finale 
Il sorteggio degli ottavi di finale è avvenuto il 1º novembre 2015 nel corso del programma Sky90 della piattaforma pay TV Sky Deutschland. L'estrazione è stata eseguita da Vanessa Mai, cantante del gruppo schlager Wolkenfrei, insieme al segretario generale della DFB Helmut Sandrock.. Tutte le squadre sono collocate in un'unica urna.

Le partite si giocheranno in un turno unico il 15 e il 16 dicembre 2015.

Quarti di finale 
Il sorteggio dei quarti di finale si è tenuto il 16 dicembre 2015 nel corso di una trasmissione dell'ARD; l'estrazione è stata eseguita dal segretario generale della DFB Helmut Sandrock insieme al giocatore di pallamano Carsten Lichtlein.

Le gare si sono disputate in un turno unico il 9 e il 10 febbraio 2016.

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice 

Vincitore della DFB-Pokal 2015-2016

Note

Voci correlate 
 DFB-Pokal 2015-2016 (primo turno)
 DFB-Pokal 2015-2016 (secondo turno)
 DFB-Pokal 2015-2016

Collegamenti esterni 
 

Coppa di Germania 2015-2016